Jürgen Ahrend (Treuenhagen bij Geismar (Göttingen), 28 april 1930) is een Duits orgelbouwer in Leer, die vooral in Noord-Duitsland en Nederland veel orgels heeft gebouwd en gerestaureerd.

Werkzaamheden 
Jürgen Ahrend werd vanaf 1946 in Göttingen opgeleid door de orgelbouwer Paul Ott, een pionier op het gebied van de restauratie van orgels uit de barok. Later nam hij afstand van de opvattingen van zijn leermeester en heeft hij diverse orgels hersteld die door Ott veranderd waren. 

Met zijn collega Gerhard Brunzema, ook een leerling van Ott, maakte Ahrend studiereizen door Scandinavië, Italië, Zwitserland en Nederland alvorens in 1954 hun eigen orgelmakerij te openen in Loga (Leer). Ze richtten zich in het bijzonder op de klankwereld van de vele oude orgels in Oost-Friesland en Noord-Nederland. Om die klank te bewaren gingen ze, in nauw overleg met de Groninger orgelkundige Cor Edskes, vanaf 1955 zelf ook orgelpijpen bouwen. 
  
Ahrend is beroemd geworden door restauraties van barokorgels, met name van de Schnitger-orgels in de Groningse Martinikerk (1977/1984), in de Ludgerikerk te Norden (1981-1985) en de Hamburgse Jacobikerk (1993). Ook restaureerde hij het Van Gruisenorgel in de Hervormde Kerk van Sloten (1975-1976), het De Swart/Van Hagerbeerorgel in de Hooglandse Kerk in Leiden (1980) en het Husz-orgel in de Antoniuskerk in Kantens (1986-2007). Een drieklaviers nieuwbouworgel (1978) van Jürgen Ahrend staat opgesteld in de Hobbe van Baerdt Tsjerke (Joure).

Onder de naam Ahrend & Brunzema ontstonden orgels in de Zorgvlietkerk in Scheveningen (1959); de positiven in de Emmaüskerk in Rutten (1959) en in de voormalige Herv. kerk in Bant; het koororgel van de St. Walburgiskerk in Zutphen (1960); Espel, Protestants Centrum Una Sancta (1961); koororgel Oude Kerk in Amsterdam, in een oude kas (1965); Den Haag, Johanneskapel (1965); Groningen, Magnaliakerk (1965); Aalten, Zuiderkerk (1968); drieklaviers nieuwbouworgel in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem (1968). Het bedrijf restaureerde in 1965 het Müllerorgel in de Waalse Kerk in Amsterdam.

Gerhard Brunzema verliet het bedrijf in 1971 om in Canada een eigen orgelfirma op te bouwen. Jürgen Ahrend trok zich terug in 2004. Het bedrijf wordt sindsdien voortgezet door zijn zoon Hendrik Ahrend.

Lijst van orgels (selectie) 
Romeinse cijfer = aantal van klavieren
Arabische cijfer = aantal van registers
P = zelfstandig pedaal
R = restauratie
Rc = reconstructie
NB = nieuwbouw

Ahrend & Brunzema (1954–1971)

Jürgen Ahrend (1972–2004)

Hendrik Ahrend (vanaf 2005)

Externe link 
 Willem van Twillert: [http://www.willemvantwillert.nl/index/recensie-orgelvriend-1994-12.htm De kracht van Jürgen Ahrend]''

Duits orgelbouwer